Roland West puede hacer referencia a:
 Roland Van Zimmer, conocido como Roland West, director de cine estadounidense, nacido en 1885.
 Roland D. West, baloncestista estadounidense, nacido en 1944.